Данило — чоловіче ім'я.
 Данило Галицький
 Данило Заточник
 Данило Апостол
 Данило Ярмоленко
 Данило Мних
 Данило Чаплинський
 Данило Нечай
 Антонович Данило Сидорович — український актор, Народний артист СРСР
 Данило Терпило — громадський діяч, революціонер і повстанський отаман
 Сивицький Данило Йосипович — український прозаїк, член Спілки письменників України
 Данило Роздольський — священик Української Греко-Католицької Церкви, український композитор
 Самойлович Данило Самійлович — український медик, засновник епідеміології в Російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства
 Шумук Данило Лаврентійович — дисидент, учасник українського руху опору

Див. також 
 Даніель